Ульпий Лимений () — государственный деятель Римской империи середины IV века, консул 349 года.

Биография 
В 342 году Лимений занимал должность проконсула Константинополя. Будучи проконсулом он вступил в открытый конфликт с известным ритором Либанием, которого вынудил в итоге покинуть Константинополь (в связи с чем Либаний в своей речи «Жизнь или о собственной доле» отзывается о нём крайне негативно).

В 347 год Лимений был префектом претория Италии и Африки (став первым префектом этой только что созданной императором Константом префектуры) и, одновременно, префектом города Рима (с 12 июня 347 по 8 апреля 349). В 349 году был назначен консулом вместе с Аконием Катуллином, но пробыл им недолго — очевидно, он умер 8 апреля 349 года, занимая высшие посты в государстве — префекта Рима и консула.

Примечания

Литература 
 Либаний. Речь I. Жизнь или о собственной доле // Речи Либания / Пер., вступ. ст. и прим. С. Шестакова. Казань, 1912—1916. Т. 1. 1912. С. 3-88.
 
 Bagnall R.S., Cameron A., Schwarts S.R., Worp K.A. Consuls of the Later Roman Empire. Atlanta, Georgia, 1987. P. 232 ISBN 155540099X ISBN 9781555400996

Префекты претория эпохи домината
Городские префекты
Проконсулы